De vilde svaner er et eventyr af H.C. Andersen. Kan henvise til:

 De vilde svaner (film fra 1917) – amerikansk stumfilm fra 1917 af J. Searle Dawley
 De vilde svaner (film fra 1962) – en sovjetisk film
 De vilde svaner (film fra 2009) – film instrueret af Peter Flinth og Ghita Nørby efter manuskript af Jesper W. Nielsen og Dronning Margrethe II
 De vilde svaner (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 De vilde svaner (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1969 instrueret af Frank Wenzel